

Cinema 
 Altura – film del 1949 diretto da Mario Sequi

Geografia 
 Altura – freguesia di Castro Marim (Portogallo)
 Altura – comune della provincia di Castellón (Spagna)
 Altura – città del Minnesota (Stati Uniti d'America)
 Altura – quartiere di Trieste
 Altura – frazione del comune di Palau nella provincia di Sassari (Italia)
 Altura (Valtura) – frazione del comune di Lisignano in Istria (Croazia)

Altro 
 altura – rialzo della superficie terrestre che si eleva sopra il terreno circostante con una certa altezza, prominenza e isolamento topografico